Woodsia (plant), een geslacht van varens uit de familie Woodsiaceae
 Woodsia (vis), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van lichtvissen